

Carriera

Televisione
Nel 2013, partecipa alla terza edizione del talent show Tu cara me suena, concludendola al secondo posto.

Discografia

Album 

 2001 - De pata negra
 2002 - Muévete
 2003 - T.Q.M.
 2004 - Melodía
 2008 - Los buenos días
 2014 - Mucho camino por andar

Collegamenti esterni